Thomas Jefferson (1743–1826) – trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych
 Jefferson (proponowany stan)
 Jefferson – rzeka w Stanach Zjednoczonych, dopływ Missouri

Dzielnice miast w USA:
 Jefferson Park w Chicago

Miejscowości w USA:
 Jefferson – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Jackson
 Jefferson – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Greene
 Jefferson – jednostka osadnicza w stanie Luizjana, w parafii Jefferson
 Jefferson – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Jefferson – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Jefferson – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
 Jefferson – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Jefferson – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Jefferson – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Frederick
 Jefferson – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Jefferson – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Jefferson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Jefferson – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Jefferson – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Chesterfield
 Jefferson – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
 Jefferson – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Marion
 Jefferson – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Jefferson – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Kanawha
 Jefferson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
 Jefferson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Jefferson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Jefferson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Jefferson – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Boone
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jackson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Little River
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Adams
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Carroll
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Henry
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Huntington
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jay
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Miami
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Noble
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Sullivan
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Tipton
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Adair
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Allamakee
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Bremer
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buchanan
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dubuque
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Louisa
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ringgold
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Taylor
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Warren
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Chautauqua
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Geary
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Rawlins
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Lincoln
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Cass
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Houston
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Andrew
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cedar
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Linn
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Maries
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Osage
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Polk
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shelby
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Guilford
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashtabula
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Greene
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Guernsey
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jackson
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Logan
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Madison
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Montgomery
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Muskingum
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Preble
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ross
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Greene
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie McCook
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Moody
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Jefferson (ang. Jefferson Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Jefferson (ang. Jefferson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Vernon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Idaho
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Montana
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Waszyngton
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Wirginia Zachodnia
 hrabstwo Jefferson (ang. Jefferson County) – w stanie Wisconsin
Parafie w USA:
 parafia Jefferson (ang. Jefferson Parish) – w stanie Luizjana